Об'єкти NGC
Ерідан (сузір'я)
Галактики